

Voornaam 
Jenny (voornaam), meisjesnaam
Jenny Arean. Nederlandse toneel- en tv-actrice
Jenny McCarthy, Amerikaanse actrice, presentatrice en playmate
Jennifer Serrano, beter bekend als Jenny, een Spaanse zangeres

Film en televisie 
Jenny (1936), een film van Marcel Carné
Jenny (1958), een film van Willy van Hemert
Jenny (1970), een film van George Bloomfield
Jenny (televisieserie), een televisieserie uit 1997

Overige 
Jenny (Suriname), een plaats in Coronie, Suriname
Jenny (The Cats), nummer van The Cats van het album Home uit 1973
Jenny (schoener), een Engels schip, waarvan gezegd werd dat het in 1823 klem kwam te zitten in het pakijs van de Straat Drake
Jenny (theater), een Belgisch theatergezelschap